Jméno Vidice nese více obcí:
 Vidice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Vidice (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice